Der Staatspokal von Espírito Santo (offiziell: Copa Espírito Santo de Futebol) ist der Fußballverbandspokal des Bundesstaates Espírito Santo in Brasilien. Er wird seit 1967 mit Unterbrechungen und unter verschiedenen Bezeichnungen vom Landesverband der Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) ausgerichtet.

Der Meistertitel ist mit der Berechtigung zur Teilnahme an der Série D sowie seit der Saison 2014 dem Copa Verde im Folgejahr verbunden.

Pokalhistorie

Statistik

Siehe auch 
 Staatsmeisterschaft von Espírito Santo

Fußballwettbewerb in Brasilien
Sportveranstaltung in Espírito Santo
Erstveranstaltung 2003